Лепе:

 Лепе — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Лепе, Ана Берта (1934—2013) — мексиканская актриса.
 Лепе, Диего де (1460—1515) — испанский мореплаватель и конкистадор.